Оо — 25-я буква лаосского алфавита
 Оо — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Оо — горное озеро во Франции, расположено в коммуне Оо
 Оо — река в России, протекает в Турочакском районе Республики Алтай

См. также 
 ОО